«Почтальон» () — кинофильм режиссёра Майкла Рэдфорда по роману Антонио Скарметы «Пылкое терпение» (Ardiente paciencia). Лента посвящена памяти исполнителя главной роли Массимо Троизи, скончавшегося через 12 часов после завершения съёмок. Премия «Оскар» за лучшую музыку к фильму и ещё четыре номинации, включая «Лучший фильм».

Сюжет 
Знаменитый чилийский поэт Пабло Неруда, вынужденный по политическим мотивам покинуть родину, поселяется на небольшом итальянском островке. Не в силах справиться с огромным количеством корреспонденции, поступающей от поклонников, он нанимает сына рыбака Марио поработать для него почтальоном. Через некоторое время они становятся друзьями, и поэт помогает застенчивому Марио завоевать сердце местной красавицы Беатриче.

В ролях 

 Филипп Нуаре — Пабло Неруда
 Массимо Троизи — Марио Руопполо
 Мария Грация Кучинотта — Беатриче Руссо
 Ренато Скарпа — телеграфист
 Линда Моретти — донна Роза
 Анна Бонаюто — Матильда
 Симона Капаррини — Моранте Эльза
 Мариано Ригилло — Ди Козимо

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 

  
  
 Рецензия на фильм на сайте «ВидеоГид» 

Экранизации произведений Антонио Скарметы
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Майкла Рэдфорда
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы Бельгии 1994 года
Фильмы Италии 1994 года
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы на испанском языке
Фильмы о писателях
Фильмы об Италии
Исторические фильмы о 1950-х годах